Die Abkürzung STFW steht für:
 Schweizerische Technische Fachschule Winterthur
 die im Internet gebräuchliche Aufforderung Search the fucking web!, (en: Suche, verdammt noch mal, im Internet!)  häufig als Replik auf eine als unangemessen banal empfundene Frage. Siehe auch Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

Die Abkürzung StFw steht für:
 Stabsfeldwebel, einen militärischen Dienstgrad.

Abkürzung